Dalarna kan syfta på:

Dal – en fördjupning i jordytan
Dalarna – ett landskap i Sverige
Dalarnas län – ett län i Sverige
Region Dalarna – regionkommunen i Dalarnas län
Dalarnas Fotbollförbund – fotbollsförbund i Sverige